Маккинстри:
 Маккинстри, Джонни (род. 1985) — североирландский футбольный тренер.
 Маккинстри, Стюарт (род. 2002) — шотландский футболист.